Michail Tsjechov (schrijver), Michail Pavlovitsj Tsjechov, Russisch schrijver en broer van de schrijver Anton Tsjechov, (1865-1936)
 Michail Tsjechov (acteur), Michail Aleksandrovitsj Tsjechov, Russisch-Amerikaans acteur en neef van de schrijver Anton Tsjechov, (1891-1955)